Тай-дам (Чёрнотайский язык, ꪼꪕꪒꪾ, , ) — один из языков дайцев. Относится к тай-кадайским языкам. Распространён на севере Вьетнама, Лаоса и Таиланда, а также в Вэньшань-Чжуан-Мяоском АО китайской провинции Юньнань. Число носителей — 763 тыс. чел., из них 700 тыс. во Вьетнаме, 20 тыс. в Китае, остальные в Таиланде и Лаосе.

Письменность 
Для записи языка тай-дам используется лаосское письмо (в Лаосе), латинское письмо (во Вьетнаме) и оригинальное письмо тай-вьет (во Вьетнаме и Китае).

Латинский алфавит для тай-дам: A a, Ă ă, B b, C c, Ch ch, D d, Đ đ, E e, Ê ê, G g, H h, I i, K k, Kh kh, L l, M m, N n, Ng ng, Ngh ngh, Nh nh, O o, Ô ô,  Ơ ơ, P p, Ph ph, Q q, S s, T t, Th th, U u, Ư ư, V v, Y y, '. Для обозначения тонов используются диакритические знаки акут (◌́), крюк сверху (◌̉) и точка снизу (◌̣).

Примечания 

Языки Китая
Языки Таиланда
Языки Лаоса
Языки Вьетнама
Тай-кадайские языки